

Persone 
 Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (1733-1816) – architetto austriaco
 Margaret Herz Hohenberg (1898-1992) – psichiatra e psicoanalista slovacca
 Sophie von Hohenberg (1901-1990) – aristocratica austriaca
 Maximilian Hohenberg (1902-1962) – aristocratico austriaco
 Francesco di Hohenberg (1927-1977) – aristocratico austriaco
 Pierre Claude Hohenberg (1934-2017) – fisico francese naturalizzato statunitense

Storia 
 Casato di Hohenberg – famiglia nobiliare austriaca

Geografia

Austria 
 Hohenberg – comune nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)
 Hohenberg – frazione di Lunz am See, comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)

Germania 
 Hohenberg – ex comune ora frazione di Herrieden, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Hohenberg – frazione di Marktleugast, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Hohenberg – frazione di Sulzbach-Laufen, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Hohenberg an der Eger – città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Hohenberg-Krusemark – comune nel circondario di Stendal (Brandeburgo)